Crémenes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Crémenes (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Crémenes (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar